Dit is een lijst van trainers van het eerste elftal van AFC Ajax. Erik ten Hag werd in 2018 de 66e coach in de historie van de club.

Tien coaches waren meerdere malen hoofdtrainer: Jack Reynolds (4x), Walter Crook (2x), Vic Buckingham (2x), Rinus Michels (2x), Aad de Mos (2x), Kurt Linder (2x), Bobby Haarms (2x), Spitz Kohn (3x), Leo Beenhakker (2x) en Tonny Bruins Slot (2x).

Tot 1965 werkte Ajax voornamelijk met buitenlandse trainers, sinds het aantreden van Jan Wouters in december 1998 heeft Ajax uitsluitend Nederlandse trainers gehad.

Trainers 

AFC Ajax
Ajax
Trainers